Nala, ou Nalae peut faire référence à :

 Nala, un personnage de lionne tiré du dessin animé Le Roi lion de Disney.
 Nala (Ramayana), un vanara (singe) de la mythologie hindoue qui apparait dans l'épopée du Ramayana. 
 Nala, nom propre féminin sanskrit dans la mythologie hindoue de Nala (prononciation "a" long), fille de Kasyapa et Tamra, elle enfanta de Vinata.
 Nala, genre de perce-oreilles. 
 Nala/nali (relié aussi à "Nada") sanskrit - Nom botanique d' "Amphidonax karka", espèce de grand roseau 
 Nom propre du héros Nala (prononciation "a" bref) “Roseau”, roi du pays nisadha, fils de Virasena, beau, brave et généreux, il tomba amoureux de la belle princesse Damayanti qui le choisit pour époux, il fut dépossédé de son royaume par la perfidie de son frère Puskara et par le démon du jeu Kali, et il abandonna Damayanti aux dangers de la forêt, mais ils seront heureusement réunis à la fin du conte ; cf.Karkotaka, Naisadhacarita
 Nom propre sanskrit dans la mythologie de Nala (prononciation "a" bref),  de Yadu
 Toujours en sanskrit Nada, fleuve ou petite rivière et "Nadi-pati" : océan
 Nala : poème indien de Wjasa traduit du sanskrit en allemand par Kosegarten Jéna en 1820.
 Nala : forme particulière d'une constellation dans laquelle toutes les planètes ou étoiles sont groupées en deux.
 Nala : la  du cycle de Jupiter qui en compte 60.
 Nåla, île norvégienne.
 Nalae est aussi le nom d'un district  situé dans le sud-ouest de la province de Luang Namtha, au Laos, avec Bokeo à l'ouest et au sud et à l'Est Oudomxay.Nalae est traversée longitudinalement par la rivière Nam Tha, qui fournit le quartier en eau et est son principal moyen de transport et de communication avec d'autres villes et provinces.

Notes et références